В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 1–6, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (переможниця)
  Лорі Макніл (півфінал)

 Відсутня
 Сільвія Ганіка (фінал)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA New Jersey